Sergeyev, Sergejew bzw. Sergejewa (weibliche Form) ist der Familienname folgender Personen:

 Alexander Michailowitsch Sergejew (* 1955), russischer Physiker und Hochschullehrer
 Alexei Tichonowitsch Sergejew (1919–1998), russischer Musiker
 Andrei Nikolajewitsch Sergejew (* 1991), russischer Eishockeyspieler
 Arkadi Michailowitsch Sergejew (* 1986), russischer Eistänzer
 Artjom Fjodorowitsch Sergejew (1921–2008), Adoptivsohn von Josef Stalin und Generalmajor der Roten Armee 

 Fjodor Andrejewitsch Sergejew (genannt Artjom: 1883–1921), russischer Revolutionär
 Igor Sergeyev (* 1993), usbekischer Fußballspieler
 Igor Dmitrijewitsch Sergejew (1938–2006), russischer Marschall und Politiker

 Jewgeni Michailowitsch Sergejew (1914–1997), russischer Geologe und Hochschullehrer
 Juri Walentinowitsch Sergejew (* 1925), sowjetischer Eisschnellläufer 
 Konstantin Michailowitsch Sergejew (1910–1992), russischer Tänzer und Choreograf
 Mark Davidowitsch Sergejew (1926–1997), russischer Schriftsteller
 Maxim Alexejewitsch Sergejew (* 1999), russischer Skispringer
 Michail Grigorjewitsch Sergejew (1903–1993), sowjetischer Diplomat
 Nadeschda Wiktorowna Sergejewa (* 1987), russische Bobsportlerin
 Natalja Sergejewa, kasachische Kanutin
 Natalja Sergejewa (1912–1950), Geburtsname der russischstämmigen französischen Doppelagentin Nathalie Sergueiew
 Nikita Wjatscheslawowitsch Sergejew (* 1999), russischer Fußballspieler

 Oleg Sergejewitsch Sergejew (1940–1999), russischer Fußballspieler
 Sergei Alexandrowitsch Sergejew († 1989), sowjetischer Amokläufer
 Sergej Nikolajewitsch Sergejew-Zenski (1875–1958), russischer Schriftsteller
 Tatjana Pawlowna Sergejewa (* 1951), russische Komponistin 
 Wadim Sergejew (* 1965), kirgisischer Judoka
 Wladimir Grigorjewitsch Sergejew (1914–2009), sowjetischer Raketenkonstrukteur
 Wsewolod Nikolajewitsch Sergejew (1891–1962), sowjetisch-russischer Generalleutnant 

Siehe auch:

 Serhejew